Oktjabrskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:

 von Dörfern in Kasachstan:
 Oktjabrskoje (Aqmola, Atbassar), im Gebiet Aqmola, Rajon Atbassar
 Oktjabrskoje (Aqmola, Schortandy), im Gebiet Aqmola, Rajon Schortandy
 Oktjabrskoje (Nordkasachstan, Maghschan Schumabajew), im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Maghschan Schumabajew
 Oktjabrskoje (Nordkasachstan, Schal Aqyn), im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Schal Aqyn
 Oktjabrskoje (Nordkasachstan, Tajynscha, Bolschoi Isjum), im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Tajynscha, Landgemeinde Bolschoi Isjum
 Oktjabrskoje (Nordkasachstan, Tajynscha, Roschtschinskoje), im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Tajynscha, Landgemeinde Roschtschinskoje
 Oktjabrskoje (Ostkasachstan, Saissan), im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Saissan
 Oktjabrskoje (Ostkasachstan, Schemonaicha), im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Schemonaicha
 Oktjabrskoje (Pawlodar, Qaschyr), im Gebiet Pawlodar, Rajon Qaschyr
 Oktjabrskoje (Pawlodar, Schelesin), im Gebiet Pawlodar, Rajon Schelesin
 Oktjabrskoje (Schambyl), im Gebiet Schambyl
 Oktjabrskoje (Qostanai, Äulijeköl), im Gebiet Qostanai, Rajon Äulijeköl
 Oktjabrskoje (Qostanai, Qarabalyq), im Gebiet Qostanai, Rajon Qarabalyq
 Oktjabrskoje (Qostanai, Qarassu), im Gebiet Qostanai, Rajon Qarassu
 Oktjabrskoje (Qostanai), im Gebiet Qostanai, Rajon Qostanai 
 Oktjabrskoje (Qostanai, Usynköl), im Gebiet Qostanai, Rajon Usynköl 
 Oktjabrskoje (Westkasachstan), im Gebiet Westkasachstan

 in Russland:
 Oktjabrskoje (Chanten und Mansen), einer Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen
 von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 Oktjabrskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Oktjabrskoje (Republik Altai), in der Republik Altai
 Oktjabrskoje (Amur), in der Oblast Amur
 Oktjabrskoje (Baschkortostan, Igla), in der Republik Baschkortostan, Rajon Igla
 Oktjabrskoje (Baschkortostan, Sterlitamak), in der Republik Baschkortostan, Rajon Sterlitamak
 Oktjabrskoje (Brjansk, Brjansk), in der Oblast Brjansk, Rajon Brjansk
 Oktjabrskoje (Brjansk, Surasch), in der Oblast Brjansk, Rajon Surasch
 Oktjabrskoje (Dagestan, Chassawjurt), in der Republik Dagestan, Rajon Chassawjurt
 Oktjabrskoje (Dagestan, Kisljar), in der Republik Dagestan, Rajon Kisljar
 Oktjabrskoje (Kabardino-Balkarien, Maiski), in der Republik Kabardino-Balkarien, Rajon Maiski
 Oktjabrskoje (Kabardino-Balkarien, Solskoje), in der Republik Kabardino-Balkarien, Rajon Solskoje
 Oktjabrskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk; bis 1946 Wargitten und Patranken (Kr. Heiligenbeil, Ostpreußen)
 [Oktjabrskoje] in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk, seit 1993: Saretschnoje; bis 1946 Dopsattel (Kr. Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 [Oktjabrskoje] in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk; bis 1946 Moritten (Kr. Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 [Oktjabrskoje], nicht mehr existenter Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk, bis 1946 Aussicht (Kr. Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)
 Oktjabrskoje (Kaliningrad, Polessk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk; bis 1938 Panzerlauken, 1946 Panzerfelde (Kr. Labiau, Ostpreußen)
 Oktjabrskoje (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk; bis 1946 Klein Schönau (Kr. Bartenstein, Ostpreußen)
 Oktjabrskoje (Kaliningrad, Slawsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk; bis 1938 Alt Weynothen, bis 1946 Weinoten (Kr. Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Oktjabrskoje (Kirow), in der Oblast Kirow
 Oktjabrskoje (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Oktjabrskoje (Kursk, Rylsk), in der Oblast Kursk, Rajon Rylsk
 Oktjabrskoje (Kursk, Sowetski), in der Oblast Kursk, Rajon Sowetski
 Oktjabrskoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Oktjabrskoje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Oktjabrskoje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Oktjabrskoje (Nordossetien-Alanien, Mosdok), in der Republik Nordossetien-Alanien, Rajon Mosdok
 Oktjabrskoje (Nordossetien-Alanien, Prigorodny), in der Republik Nordossetien-Alanien, Rajon Prigorodny
 Oktjabrskoje (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Oktjabrskoje (Omsk, Gorkowskoje), in der Oblast Omsk, Rajon Gorkowskoje
 Oktjabrskoje (Omsk, Okoneschnikowo), in der Oblast Omsk, Rajon Okoneschnikowo
 Oktjabrskoje (Orenburg), in der Oblast Orenburg, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons Oktjabrskoje
 Oktjabrskoje (Orenburg, Sewernoje), in der Oblast Orenburg, Rajon Sewernoje
 Oktjabrskoje (Pensa, Newerkino), in der Oblast Pensa, Rajon Newerkino
 Oktjabrskoje (Pensa, Serdobsk), in der Oblast Pensa, Rajon Serdobsk
 Oktjabrskoje (Primorje), in der Region Primorje
 Oktjabrskoje (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Oktjabrskoje (Rostow), in der Oblast Rostow
 Oktjabrskoje (Saratow), früheres wolgadeutsches Dorf Jost, Oblast Saratow
 Oktjabrskoje (Smolensk, Chislawitschi), in der Oblast Smolensk, Rajon Chislawitschi
 Oktjabrskoje (Smolensk, Monastyrschtschina, Sloboda), in der Oblast Smolensk, Rajon Monastyrschtschina, Landgemeinde Sloboda
 Oktjabrskoje (Smolensk, Monastyrschtschina, Tatarsk), in der Oblast Smolensk, Rajon Monastyrschtschina, Landgemeinde Tatarsk
 Oktjabrskoje (Stawropol), in der Region Stawropol
 Oktjabrskoje (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Oktjabrskoje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Oktjabrskoje (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Oktjabrskoje (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Oktjabrskoje (Tschetschenien, Grosny), in der Republik Tschetschenien, Rajon Grosny
 Oktjabrskoje (Tschetschenien, Wedeno), in der Republik Tschetschenien, Rajon Wedeno
 Oktjabrskoje (Tschuwaschien, Mariinski Possad), in der Republik Tschuwaschien, Rajon Mariinski Possad
 Oktjabrskoje (Tschuwaschien, Porezkoje), in der Republik Tschuwaschien, Rajon Porezkoje
 Oktjabrskoje (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Oktjabrskoje (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Oktjabrskaja
 Oktjabrski
 Oktjabrske (Begriffsklärung)